

Математика, хімія 
 Кільце в геометрії — область, обмежена двома концентричними колами.
 Кільце в абстрактній алгебрі — алгебраїчна структура.
 Кільце множин у теорії множин — вид системи множин.
 Кільце в хімії — циклічна сполука.

Біологія 
 Деревне кільце — зона приросту деревини.
 Кільцеві РНК — вид некодуючих РНК.
 Кільце в мікології (annulus) — залишок часткового велума у верхній або середній частині ніжки.

Інформатика 
 Кільце — топологія мережі.
 Вебкільце — об'єднання вебсайтів зі схожою тематикою.

Астрономія 
 Кільце — туманність у сузір'ї Ліри.
 Кільце — система плоских концентричних утворень з пилу і льоду, що обертається навколо планети в екваторіальній площині.

Інше 
 Кільце — назва стилістичної фігури у літературі.
 Кільця — снаряд у спортивній гімнастиці.
 Кільце — розмовна назва дорожньої розв'язки у формі кільця, кругового перехрестя.
 «Кільце» — наступальна операція військ Донського фронту в січні-лютому 1943 року.
 Кільце — геральдична фігура.

Див. також 
 Рим (кільце)
 Перстень
 Ring
 Упорне кільце